Соколи́ная гора́:

 Соколиная гора — историческая местность в Москве, располагавшаяся в южной части современного района Соколиная Гора.
 Соколиная Гора — административный район Москвы, включающий в себя одноимённую историческую местность, а также Семёновское.
 Соколиная Гора — муниципальное образование в Москве, соответствующее району Соколиная гора.
 Соколиная Гора — пассажирская платформа Московского центрального кольца.
 Соколиная Гора — остров в Чебоксарском водохранилище, около Козьмодемьянска.